Autodrom může být:

 závodní okruh pro automobily – např. Autodrom Most
 autodrom (lunapark) – atrakce, například na Matějské pouti